Baldassarre – nome proprio di persona italiano maschile
 Baldassarre – uno dei magi che andarono ad adorare Gesù
 Antonio Baldassarre – accademico e costituzionalista italiano
 Marco Baldassarre – politico italiano
 Patrick Baldassarre – cestista svizzero con cittadinanza italiana
 Raf Baldassarre – attore italiano
 Raffaele Baldassarre – politico italiano
 Salvatore Baldassarre – veterinario, zootecnico e professore universitario italiano

Pagine correlate 
 Baldassare
 Baldassarri